Németország
Heideland, település Brandenburg tartományban
Heideland, település Türingia tartományban